Перетворы — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 5 км к югу от села Карамышево и в 37 км к востоку от центра города Пскова.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района